В группу 7 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Нидерланды, Бельгия, Турция, Уэльс и Сан-Марино. Матчи в группе 7 прошли с 2 июня 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Нидерланды, попали на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Бельгия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи.

Результаты

Бомбардиры 
8 мячей
  Хакан Шукюр
7 мячей
  Деннис Бергкамп
5 мячей
  Лоренцо Сталенс
  Луис Оливейра
  Дин Сондерс
  Октай Дерелиоглу

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году